Кындыг — топоним.
 Кындыг — село в Абхазии.
 Кындыг — платформа Абхазской железной дороги.